TPH steht für:

 Walther TPH (TaschenPistoleHahn), Typ einer Taschenpistole von Walther
 Piaggio TPH, Motorroller des italienischen Fahrzeugherstellers Piaggio
 The Printers House, indischer Hersteller von einfachbreiten Zeitungsdruckanlagen
 Tryptophanhydroxylase, Enzyme, die L-Tryptophan in 5-Hydroxytryptophan umwandeln
 Tonopah Airport (IATA-Code), Flughafen von Tonopah (Nevada), Nevada

Abkürzung